Passato, presente, futuro o Passato, presente e futuro, può riferirsi a:

 Passato presente e futuro  – album di Umberto Balsamo del 1974
 Passato, presente e futuro  – racconto di fantascienza di Nat Schachner
 Passato, presente, futuro  – episodio di Life on Mars
 Passato, presente e futuro  – episodio speciale di Lost

Pagine correlate 
 Past Present Future